Deze lijst bevat de topscorers van Roda JC Kerkrade op volgorde van de doelpunten die ze in de Nederlandse competitie (inclusief de play offs) in het eerste elftal van Roda JC Kerkrade hebben gemaakt. De laatste meegetelde wedstrijd is Roda JC Kerkrade - Sparta Rotterdam, gespeeld op 26 mei 2013, als laatste wedstrijd van de Play-offs Nederlands voetbal 2013.

Externe link
 Website Roda JC spelers

Topscorer
Roda JC